Hengelo (Overijssel), een plaats en gemeente in de provincie Overijssel
Hengelo (Gelderland), een plaats in de gemeente Bronckhorst, Gelderland
Huis Hengelo, de vroegere havezate waarnaar Hengelo (Overijssel) is genoemd
Station Hengelo, spoorwegstation van Hengelo (Overijssel)
HVV Hengelo, voormalige Nederlandse top-amateurvoetbalclub